Prinzengarde steht für:

 Prinzen-Garde Köln 1906
 Prinzengarde Düsseldorf (1928), Prinzengarde der Stadt Düsseldorf, Leibgarde des Prinzen Karneval 
  Prinzengarde Düsseldorf Blau-Weiss (1927)
 Mainzer Prinzengarde